Жан Батист Камилль де Канкло (, Париж — , там же) — французский военачальник и сановник, дивизионный генерал (1792).

Биография 
Родился в семье судьи. Обучался в кавалерийском училище в Безансоне. Поступил в кавалерию в 1756 году, в 1757 произведён в корнеты. Участвовал в Семилетней Войне, отличился, и был повышен до капитана. Долгое время после этого служил в драгунском полку принца Конти, преподавал в Безансонском училище, которое сам когда-то закончил, написал книгу о тактике драгун, дослужился до поста командира своего полка, стал шевалье ордена Святого Людовика.

Незадолго до революции был обвинён в растрате полковой кассы. Оскорблённый, он поддержал революцию, и вызвался сражаться против повстанцев-роялистов, сторонников короля, на западе Франции в Бретани и Вандее. Отличался умеренной по отношению к роялистам политикой в сочетании с успехами на поле боя. Произведён в генерал-лейтенанты. В 1793 году во главе 12 000 солдат рассеял после упорного боя у города Нант 80-тысячную группировку вандейцев во главе с Жаком Катилино, который в этом бою был убит. Затем генерал Канкло некоторое время успешно действует против роялистских отрядов Шаретта, пока тот не нанёс Канкло и Клеберу поражение в сражении при Tiffauges. В 1795 году активно содействовал Лазару Гошу в разгроме роялистов, собравших силы в Британии, и высадившихся в бухте Киберон.

В 1795 году генерал Канкло вышел в отставку, на чём его активная военная карьера закончилась. Был направлен в Неаполь в качестве посла. Поддержал Наполеона, когда тот взял власть во Франции в свои руки. Занимал ряд второстепенных по своему реальному значению должностей, тем не менее, был сделан сенатором (1805) и графом Империи (1808).

В 1814 году голосовал в Сенате за низложение Наполеона, в 1815 году, в качестве пэра Франции — за смертный приговор маршалу Нею. Вернувшимися к власти Бурбонами был благополучно прощён.

Дочь генерала Канкло, Женевьева Мария Жозефина (1785—1849) была, в первом браке, женой наполеоновского кавалерийского генерала Огюста Кольбера-Шабане. Имя генерала Канкло выбито на северной стене парижской Триумфальной Арки.

Примечания

Литература 
 Шиканов В. Н. Генералы Наполеона. Биографический словарь. — Рейттар, 2004. — С. 99.

Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Графы Империи (Франция)
Участники подавления вандейского мятежа и шуанерии
Члены Охранительного сената